QRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Querétaro (Messico)
 QRO – abbreviazione facente parte del codice Q